Helper může být:

 Helper (Utah) – město v Utahu ve Spojených státech amerických
 Joe Helper (* 1959) – australský politik